Csapody István, zalalövői (†1703), a zalalövői várkapitány, törökverő, földbirtokos.
id. Csapody István, fejéregyházi, (1856–1912) orvos, szemész
ifj. Csapody István, fejéregyházi, (1892–1970) orvos, szemész, előbbi fia
Csapody István (1930–2002) botanikus, erdőmérnök